Wilhelmsfeste steht für:

 Teil der Bundesfestung Ulm
 Kaiser-Wilhelm-Feste, auch Wilhelmsfeste; historische Festung der Schutztruppe bei Tsaobis im heutigen Namibia
 Tsaobis, historisch Wilhelmsfeste genannt